Šikara - degradacijski stadij šuma.
 Šikara (Tuzla, BiH)